Eredivisie (mannenhandbal) 1984/85
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1984/85